Objektivita může označovat:
 objektivita (filosofie)
 objektivita (žurnalistika)
 objektivita (výzkum)

Související články 
 Objekt
 Objektivismus
 Subjekt
 Subjektivita
 Intersubjektivita